El nombre George Bush puede referirse a:

George Herbert Walker Bush, presidente de los Estados Unidos desde 1989 a 1993;
George Walker Bush, hijo del anterior, presidente de los Estados Unidos desde 2001 a 2009;
George Prescott Bush, abogado y político estadounidense;
Aeropuerto Intercontinental George Bush, un aeropuerto de Houston, Texas.